Bellosguardo ima više značenja:
 Bellosguardo, Arezzo
 Bellosguardo, Livorno
 Bellosguardo, Salerno